Miejscowości w USA:
 Turton – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Gminy w USA:
 Turton (ang. Turton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink